Wemaere, Wemaer ou Wemare (francisé en Wemaëre) est un nom flamand, étymologiquement un nom de personne francique : wilmar : de (wil) volonté, (-mar) renommée. 
La variante Wemaers comporte le suffixe génitif -s.

Patronyme 
 Pierre Wemaëre (1913-2010), peintre français
  (1879-1956), général de division français

Toponymie 
 Wemaers-Cappel (nl. : Wemaarskappel) est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.

Autres 
 La rue Paul Wemaere est une rue bruxelloise de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Patronyme flamand